HMS Endurance puede referirse a varios barcos de la Marina Real Británica:

, originalmente el rompehielos danés Anita Dan.
, originalmente el rompehielos noruego Polar Circle.

Nombres de buques británicos